La Division 1 1946-1947 è stata la 9ª edizione della massima serie del campionato francese di calcio, disputato tra il 18 agosto 1946 e il 15 maggio 1947 e concluso con la vittoria dell', al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Pierre Sinibaldi () con 33 reti.

Avvenimenti

Novità
La zona retrocessione venne aumentata a quattro squadre, per permettere la riduzione del lotto delle partecipanti a 18, prevista per la stagione seguente.

Stagione
Grazie a otto risultati utili consecutivi, lo  guidò la prima parte del girone di andata; principale rivale degli alsaziani fu il , che approfittò della loro prima sconfitta stagionale per passare avanti e prendere il largo. Inseguito dal , dallo  dallo Strasburgo stesso, il Roubaix-Tourcoing arrivò al giro di boa con due punti di vantaggio su queste ultime due. Il Roubaix-Tourcoing confermò la propria andatura anche nel girone di ritorno, fin quando tre sconfitte consecutive permisero allo Stade Reims di rimontare a dare il via a una lotta al vertice, con diversi sorpassi in vetta che si risolsero definitivamente alla terzultima giornata, La vittoria nello scontro diretto lanciò il Roubaix-Tourcoing verso la vittoria del primo titolo, giunta all'ultima giornata.

L'ultimo turno propose inoltre lo scontro diretto il  e il , in lotta per la salvezza: nonostante la vittoria, il contemporaneo successo del  contro un  già retrocesso condannò i Sang et Or alla discesa in seconda serie. Oltre al Rouen, chiuse la classifica il , anch'esso arresosi con largo anticipo sulla conclusione del torneo.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Francia 
      Retrocesse in Division 2 1947-1948

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Roubaix-Tourcoing (24)
 Minor numero di sconfitte: Roubaix-Tourcoing (9)
 Migliore attacco: Metz (93)
 Miglior difesa: Stade Reims (40)
 Miglior differenza reti: Lilla (+37)
 Maggior numero di pareggi: Metz (13)
 Minor numero di pareggi: Cannes, Tolosa (4)
 Maggior numero di sconfitte: Le Havre (22)
 Minor numero di vittorie: Rouen (7)
 Peggior attacco: Rouen (37)
 Peggior difesa: Saint-Étienne (84)
 Peggior differenza reti: Le Havre (-39)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Ligue 1